Das 10-km-Sprintrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 11. Februar 2018 um 20:15 Uhr statt. Austragungsort war das Alpensia Biathlon Centre. Olympiasieger wurde Arnd Peiffer aus Deutschland, die Silbermedaille gewann der Tscheche Michal Krčmář, der wie der Deutsche ebenfalls ohne Fehler beim Schießen blieb. Bronze ging an den Italiener Dominik Windisch aus Südtirol.

Wettkampfbeschreibung 
Der Sprint war die Einzeldisziplin mit der im Männerbereich kürzesten Laufstrecke. Die 10 km verteilten sich auf drei gleich lange Laufrunden; nach der ersten und der zweiten Runde mussten die Athleten am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Beim ersten Mal wurde im liegenden, beim zweiten Mal im stehenden Anschlag geschossen. Für jede nicht getroffene Scheibe musste der Athlet eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren. Die Athleten gingen in einem Intervall von 30 Sekunden (manchmal auch 15 Sekunden) ins Rennen. Sieger war, wer im Ziel die schnellste Gesamtzeit hatte. Die besten 60 Athleten des Sprints qualifizierten sich für die Teilnahme am Verfolgungsrennen.

Totalanstieg: 348 m, Maximalanstieg: 38 m, Höhenunterschied: 37 m 
87 Teilnehmer aus 26 Ländern, alle in der Wertung.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielles Ergebnis der IBU (PDF, 95 kB)

Einzelnachweise 

Sprint (Männer)